Santa Isabel kan avse:

 Santa Isabel (1276–1336), drottning av Portugal, se Elisabet av Portugal

Geografi

Argentina 

 Santa Isabel (kommunhuvudort), La Pampa,

Brasilien 

 Santa Isabel (ort i Brasilien, São Paulo, Santa Isabel), 
 Santa Isabel do Rio Negro (ort), Amazonas, 
 Santa Isabel (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -23,29, long -46,24), 
 Santa Isabel (kommun i Brasilien, Goiás), 
 Santa Isabel do Rio Negro (kommun), Amazonas, 
 Santa Isabel do Rio Negro (ort), Amazonas,

Colombia 

 Santa Isabel (kommun i Colombia, Tolima), 
 Providencia (kommun i Colombia, San Andrés och Providencia), 
 Laguna Otún, sjö, Risaralda, 
 Santa Isabel (vulkan) – en vulkan

Ekvatorialguinea 

 Malabo, huvudstaden, Provincia de Bioko Norte,

Mexiko 

 Xiloxoxtla, ort, Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, 
 Santa Isabel Cholula (ort), Puebla, 
 Santa Isabel, Tamaulipas, Llera, 
 Santa Isabel, Escuintla, 
 Santa Isabel, Villa de Guadalupe, 
 Santa Isabel y Santa Rita, ort, Coahuila, Parras, 
 Santa Isabel, Sonora, 
 Santa Isabel, Nuevo León, 
 Santa Isabel (kommun i Mexiko, Chihuahua), 
 Santa Isabel, Veracruz, Espinal, 
 Santa Isabel, Rioverde, 
 Santa Isabel, Guerrero, Atlixtac, 
 Santa Isabel, Sitalá, 
 Santa Isabel, Querétaro Arteaga, 
 Santa Isabel, Ocozocoautla de Espinosa,

Nicaragua 

 Santa Isabel (ö i Nicaragua), Granada,

Puerto Rico 

 Santa Isabel (kommunhuvudort), Santa Isabel Municipio, Santa Isabel Barrio-Pueblo,

Salomonöarna 

 Western Province, provins, 
 Santa Isabel Island, ö, Isabel Province, 

Robotskapade Brasilienförgreningar